Dies ist eine Liste der diplomatischen und konsularischen Vertretungen Benins.

Diplomatische und konsularische Vertretungen

Afrika

Asien

Europa

Nordamerika 
: Ottawa, Botschaft (geschlossen)
: Havanna, Botschaft
: Washington, D.C., Botschaft

Südamerika 
: Brasília, Botschaft

Vertretungen bei internationalen Organisationen 
: New York, Ständige Mission
 Vereinte Nationen: Genf, Ständige Mission (geschlossen seit dem 1. August 2020)
: Addis Abeba, Ständige Mission (geschlossen seit dem 1. August 2020)
: Paris, Ständige Mission

Einzelnachweise

Weblinks 

Benin
!